The Ocean puede hacer referencia a varios artículos:

"The Ocean", canción de Led Zeppelin; 
"The Ocean", canción de U2; o
The Ocean, banda alemana formada en el año 2000.